Kotkatluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkatluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kotkatluoto (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar